Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2018/19 года в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины.

Александрия 
Итог: 3-е место

Арсенал-Киев 
Итог: 12-е место

Ворскла (Полтава) 
Итог: 7-е место

Десна (Чернигов) 
Итог: 8-е место

Динамо (Киев) 
Итог: 2-е место

Заря (Луганск) 
Итог:5-е место

Карпаты (Львов) 
Итог: 10-е место

Львов 
Итог: 6-е место

Мариуполь 
Итог: 4-е место

Олимпик (Донецк) 
Итог: 9-е место

Черноморец (Одесса) 
Итог: 11-е место

Шахтёр (Донецк) 
Итог: 1-е место

Составы команд на следующих сайтах:

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2018/2019